Western Conference har flere betydninger: 

 Western Conference (NBA)
 Western Conference (NHL)